Slovo špejchar nebo Špejchar může znamenat: 

 špýchar – sýpka, budova k uskladnění zrní,
 Špejchar (Praha) – významný místní název v Praze na Letné, u stanice metra Hradčanská.